Lemahabang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Lemahabang, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Lemahabang (distrikt i Indonesien, Kabupaten Karawang, lat -6,31, long 107,18), Jawa Barat, 
 Desa Lemahabang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,28, long 107,45), 
 Kecamatan Lemahabang (distrikt i Indonesien, Kabupaten Karawang, lat -6,29, long 107,46), Jawa Barat, 
 Desa Lemahabang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,88, long 108,86), 
 Kecamatan Lemahabang (distrikt i Indonesien, lat -6,85, long 108,61), Jawa Barat, 
 Desa Lemahabang (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat, lat -6,83, long 108,63), 
 Desa Lemahabang (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,06, long 109,69), 

Robotskapade Indonesienförgreningar